HMS Donegal ha sido el nombre utilizado por tres buques de guerra de la Royal Navy en recuerdo del fallido intento francés de desembarcar en el condado de Donegal en 1798:

 fue un navío de línea de tercera clase armado con 76 cañones de la clase Temeraire, que anteriormente fue el navío francés Hoche.  Fue capturado en 1798 y entró en servicio en la Royal Navy con el nombre de HMS Donegal.  Fue desguazado en 1845.
  fue un navío de línea de primera clase armado con 101 cañones de la clase Conqueror botado en 1858. Formó parte de la escuela flotante de minado y torpedos  en 1886 y fue vendido en 1925.
 fue un crucero acorazado de clase Monmouth botado en 1902. Prestó servicio durante la primera guerra mundial y fue vendido para desguace en 1920.

Referencias

Bibliografía

Nombres de buques británicos